Una clave griega es un patrón repetitivo usado en arquitectura, joyería y tejidos. Debe su nombre al hecho de que constituye un tema decorativo de la Antigua Grecia. Ha sido relacionado con la imagen del laberinto donde se hallaba confinado el Minotauro, según la mitología de la isla de Creta.

En bioquímica
En bioquímica, el término «clave griega» refiere a un tipo de estructura supersecundaria o «motivo» en una secuencia de proteínas o aminoácidos.

Véase también
Infinito

Enlaces externos 
Patrones de clave griega

Ornamentos arquitectónicos
Motivos visuales